Miassz – város az Urálban 
 Miassz – az Iszety mellékfolyója